Favars o La Sagristia (Els Masos), poble integrat al municipi dels Masos, al Conflent
 Favars, nucli de població del municipi de Molló, al Ripollès
 Favars (Corresa), municipi francès al departament de Corresa
 Favars (Tarn i Garona), municipi francès al departament de Tarn i Garona